Білокамінська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білокамінська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район
 Білокамінська сільська рада — Львівська область, Золочівський район